Олег Иванович Лаврушин (род. 1936) — советский и российский учёный, профессор, доктор экономических наук; академик Российской академии экономических наук и предпринимательской деятельности (1996), член-корреспондент Российской академии естественных наук (1998).

Автор научных работ, посвященных теории и практике денежно-кредитных отношений, функционирования банковской системы, автор учебников и ряда монографий. Принимал участие в подготовке проектов законов РФ «О Центральном банке РФ», «О банках и банковской деятельности» и других; работал над созданием концептуальных основ развития банковской системы России.

Биография 
Родился 7 июля 1936 года в Москве.

Окончил Московский финансовый институт (ныне Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации) в 1958 году, работал в Госбанке СССР. После окончания аспирантуры МФИ защитил кандидатскую диссертацию (1964). В 1974 году защитил докторскую диссертацию.

С 1963 года и по настоящее время преподает в родном вузе. В 1965—1975 годах был заместителем декана и деканом кредитно-экономического факультета. В 1975 году возглавил кафедру «Денежное обращение и кредит», по настоящее время руководит кафедрой «Банки и банковский менеджмент» и департаментом финансовых рынков и банков Финансового университета.

С 1996 по 2002 годы Лаврушин являлся членом Национального банковского совета при Центральном банке РФ.

О. И. Лаврушин занимается также общественной деятельностью. В 1995 году был главным редактором «Российской банковской энциклопедии», является членом редколлегии журнала «Финансы и кредит». Олег Иванович является членом экспертных Советов: по банковскому законодательству Государственной Думы РФ и Совета Федерации, Ассоциации российских банков, Агентства по страхованию вкладов. Является председателем учебно-методического совета по специальности «Финансы и кредит», учебно-методического объединения при Финансовом Университете, член Ученого cовета Финансового университета.

Награды 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (Указ Президента РФ от 16.08.1996)
 Награждён орденом Почёта (2008) 
 «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2001) 
 Почетный работник Финансовой академии (2009) 
 Почетный профессор Финансового университета при Правительстве РФ (2012)
 Лауреат Премии Президента РФ в области образования(1999) 
 Лауреат конкурса «За научные достижения в образовании в России» (2001) 
 Лауреат Национальной банковской премии (2006) 
 Лауреат Премии Правительства РФ в области образования (2010)
 Награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации (Распоряжение Президента Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 60-рп и Распоряжение Президента Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 136-рп)
 Награждён медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За трудовое отличие», «Ветеран труда»

Примечания

Ссылки 
 Лаврушин Олег Иванович
 Поздравление с 75-летием
 www.livelib.ru/author/250298-oleg-lavrushin Олег Иванович Лаврушин

Экономисты СССР
Экономисты России
Доктора экономических наук
Выпускники Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Преподаватели Финансового университета при Правительстве Российской Федерации